Spundloch steht für:
 Spundloch, Öffnung zur Befüllung und Entleerung an einem Fass
 Spundloch, unterer Verschluss eines Hochofens, siehe Abstich (Metallurgie)